Инкубација (биологија), у биологији, време потребно да се из оплођеног јајета развије младунче; може бити природна и вештачка.
 Инкубација (болест), у медицини, време које протекне од тренутка кад заразне клице продру у организам до појаве првих знакова обољења.
 Инкубација (бактерија), држање културе бактерија у инкубатору ради убрзаног одгајивања.